La dinastía Tang, conocida en la historiografía china como Tang posterior, fue una dinastía imperial de corta duración que existió desde 923 hasta 937 durante el período de las cinco dinastías y los diez reinos en la historia de China.

Los primeros tres de los cuatro emperadores del Tang posterior eran étnicamente shatuos. El nombre Tang se utilizó para legitimarse como restauradores de la dinastía Tang (618–907). Aunque el nombre comenzó a utilizarse oficialmente en 923, la dinastía ya existía en los años anteriores, como una entidad política llamada Jin (907–923).

En su apogeo, la dinastía Tang posterior controló la mayor parte del norte de China.

Formación 
Desde la caída de la dinastía Tang en 907, se había desarrollado una rivalidad entre el sucesor de la dinastía Liang posterior, formado por Zhu Wen, y el Estado de Jin, formado por Li Keyong, en la actual Shanxi. La rivalidad sobrevivió a la muerte de Li Keyong, cuyo hijo, Li Cunxu, continuó expandiendo los territorios de Jin a expensas del Liang posterior.

Li Keyong forjó una alianza con los poderosos kitán, entre los que estaban los shatuo, un pueblo de la estepa del norte, logrando conformar una relación que fue parte importante de la expansión y el triunfo final de los shatuo. Li Cunxu logró derrocar al Liang posterior en 923 y se proclamó emperador del Tang posterior, al que se refirió como el «Tang Restaurado». Como parte de la restauración, la capital se trasladó de nuevo a la antigua sede de Luoyang, en el este de Tang.

Transcurso 
El Tang posterior fue un régimen de corta duración, que duró solo trece años. El propio Li Cunxu vivió solo tres años después de la fundación de la dinastía, al ser asesinado durante la rebelión de un oficial en 926. Li Siyuan, el hijo adoptivo de Li Keyong, se hizo cargo de la dinastía, pero las relaciones con los kitán se habían deteriorado. Las luchas internas tipificaron los diez años restantes de la dinastía, que terminaron con su derrocamiento en 936 cuando Shi Jingtang, yerno de Li Siyuan, y un compañero shatuo, se rebelaron, irrumpiendo en la capital con la ayuda de las tropas de la dinastía Liao y fundando la dinastía Jin posterior.

Territorio 
El Tang posterior controló considerablemente más territorio en su apogeo que el Liang posterior. Se extendió a todos los territorios del norte controlados por el Liang posterior, así como a su propia base en Shanxi. También tenían control sobre las áreas alrededor de Beijing y Shaanxi, que no estaban completamente bajo el control del Liang posterior. La mayor expansión del Tang posterior se produjo en 925, cuando conquistaron el antiguo estado de Shu, centrado en la actual Sichuan. Sin embargo, a medida que el poder de los Tang posteriores estaba menguando, se formó un estado Shu posterior en 934, un año antes de la caída del Tang posterior.

Emperadores

Árbol genealógico de los gobernantes

Referencias 

Tang posterior
Tang posterior
Tang posterior
Estados y territorios fundados en 923
Estados y territorios desaparecidos en 937